Juan Arce puede referirse a:

 Juan Arce futbolista peruano.
 Juan Arce Mayora militar español.
 Juan Carlos Arce futbolista boliviano.